Андриевица:

 Андриевица — город, расположен в северо-восточной части Черногории.
 Андриевица — община в Черногории.